В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma City 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Меріе Енн Кертіс і Валері Зігенфусс 6-7, 6-0, 7-5.

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Oklahoma City